Aberdeen Township peut désigner :
 Aberdeen Township, au Dakota du Sud, aux États-Unis ;
 Aberdeen Township, au New Jersey, aux États-Unis.